Ponikiew ist Name folgender polnischer Orte:

 Ponikiew (Pułtusk), Dorf in der Gemeinde Pułtusk, Woiwodschaft Masowien
 Ponikiew (Tuczno), Dorf in der Gemeinde Tuczno, Woiwodschaft Westpommern
 Ponikiew (Wadowice), Dorf in der Gemeinde Wadowice, Woiwodschaft Kleinpolen
 Ponikiew Mała, Ponikiew Duża und Ponikiew Mała-Kolonia, Ortschaften der Landgemeinde Goworowo, Woiwodschaft Masowien
 Ponikiew Wielka, Ortschaft in der Gemeinde Czerwonka, Woiwodschaft Masowien
 Zawady-Ponikiew, Ortschaft der Gemeinde Różan, Woiwodschaft Masowien